Войлово — название населённых пунктов.

Россия 
 Войлово — деревня в Людиновском районе Калужской области.
 Войлово — деревня в Куньинском районе Псковской области.
 Войлово — деревня в Калининском районе Тверской области.
 Войлово — исчезнувшая деревня в Торопецком районе Тверской области.